Avifauna Republicii Moldova include 344 specii de păsări, dintre care 318 specii cu prezență certă (dovedită în articolele științifice sau în monografiile despre păsările din Republica Moldova sau observate recent), 16 specii cu prezență incertă (dar posibilă după hărțile de distribuție ale speciilor) și 10 specii cu prezență dubioasă. După monografia lui Averin și Ganea în 2 volume (Птицы Молдавии. 1970-1971) avifauna Republicii Moldova conținea 285 de specii și subspecii de păsări, inclusiv 10 specii prezente cu câte două sau trei subspecii. După 1970 au fost semnalate specii noi de păsări în Republica Moldova. După monografia lui Andrei Munteanu și Nicolai Zubcov Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova, 2010, 173 specii sunt cuibăritoare, dintre care 127 specii migratoare și 46 specii sedentare. Koblik în 2014 menționează 332 de specii în Republica Moldova, dintre care 14 cu prezență dubioasă și 318 cu prezență certă (dintre care 73 cu categorie fenologică neclară). În lista păsărilor din Republica Moldova din 2018 a  figurează 318 specii, în cea a  230 specii, în cea a BirdLife International 237 specii., în cea a Universității de Stat din Moscova din 2018 figurează 317 specii. Vitalie Ajder menționează că în Republica Moldova până în 2014 au fost înregistrate 296 specii (dintre care 285 specii înregistrate până în 2010 și 11 specii noi descoperite în perioada 2011-2014). Silvia Ursul în 2016 include în lista păsărilor din Moldova 279 specii. În lista păsărilor din Republica Moldova a Societății Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii (SPPN) din Moldova din 2020 sunt menționate 283 specii de păsări.

Aproape în fiecare an sunt descoperite specii noi: astfel, în luna septembrie 2017, ornitologii elvețieni și ai SPPN, Jonathan Hecke și Florian Klingel, au înregistrat pentru prima dată prezența sitarului de mal nordic () și a lupului de mare mic () în Republica Moldova, în zona lacului Beleu, iar Vitalie Ajder a observat în martie 2017 un exemplar de pescăruș cu cap negru () în raionul Leova, pe lacul de la Sărata Nouă. Jonathan Hecke a observat 2 exemplare de rață mandarin (Aix galericulata) în mai 2017 pe lacul din , această specie mai fusese observată acolo și în aprilie 2016. În 2019 Silvia Ursul a observat pentru prima dată în Republica Moldova în ianuarie 2019 pițigoiului de livadă în Mereșeuca, Ocnița și fâsa de munte pe malul Lacului Manta, lângă Pașcani, Cahul. Jonathan Hecke, Florian Klingel  și Gheorghe Ticu au văzut în aprilie 2019 pentru prima dată în Republica Moldova pescărița râzătoare (Gelochelidon nilotica). Pe 11 mai 2019 Ion Grosu și Gheorghe Ticu au observat un exemplar al rândunicii roșcate (Cecropis daurica) în Republica Moldova lângă lacul de la Horești, raionul Ialoveni.

Caracteristici generale

Arii de Importanță Avifaunistică 
Ariile de Importanță Avifaunistică (AIA, în engleză Important Birds Area - IBA) sunt arii importante pentru menținerea populațiilor de păsări sălbatice și concentrarea activităților de conservare pentru protecția acestor suprafețe. Programul IBA a fost lansat de BirdLife International în 1989 și este acceptat de către Uniunea Europeană ca fiind de o importanță majoră pentru conservarea păsărilor sălbatice și a habitatelor acestora, el fiind utilizat pentru ghidarea acțiunile de gestionare a suprafețelor importante pentru cuibăritul, migrația, hrănirea și iernarea populațiilor de păsări. Ariile de Importanță Avifaunistică trebuie să întrunească următoarele condiții: găzduiesc efective semnificative ale uneia sau mai multor specii de păsări amenințate la nivel global; fac parte dintr-o serie de arii care conțin o gamă de specii cu distribuție restrânsă; găzduiesc efective deosebit de mari de păsări migratoare sau gregare.

În Republica Moldova au fost desemnate 12 Arii de Importanță Avifaunistică (AIA) pentru conservarea speciilor de păsări; aceste arii au fost stabilite de specialiști din Republica Moldova în colaborare cu BirdLife International. Cele 12 arii speciale avifaunistice sunt:

 Lacul de acumulare Stânca-Costești situat în Bazinul râului Prut. Avifauna cuprinde 135 specii.
 Situl Balatina situat în lunca râului Prut, în apropierea satelor Cobani și Balatina, include Rezervația științifică Pădurea Domnească. Avifauna cuprinde 126 specii cuibăritoare, 2 specii oaspeți de vară, 3 specii oaspeți de iarnă, 47 specii migratoare (în pasaj).
 Plaiul Fagului situat în partea centrală a Republicii Moldova, în partea vestică a Podișului Codrilor de Nord, include Rezervația științifică Plaiul Fagului. Avifauna cuprinde 104 specii de păsări cuibăritoare, 6 specii sunt oaspeți de vară, 2 specii oaspeți de iarnă, 17 specii migratoare (în pasaj).
 Lacul de acumulare Ghidighici, situat în partea centrală a Republicii Moldova lângă Chișinău. Avifauna cuprinde 22 specii de păsări cuibăritoare, 8 specii oaspeți de vară, 20 specii migratoare (în pasaj). Predomină păsările acvatice.
 Situl Codrii situat în partea centrală a Republicii Moldova în limitele Codrilor Centrali, include Rezervația științifică Codrii. Avifauna cuprinde 78 specii de păsări cuibăritoare, 8 specii sunt oaspeți de vară, 7 specii sunt oaspeți de iarnă, 22 specii sunt migratoare (în pasaj). Predomină speciile silvice.
 Lacul de acumulare Salaș situat în partea de est a Republicii Moldova, în limitele câmpiei Bâcului de Jos. Avifauna cuprinde 88 specii de păsări cuibăritoare, 8 specii oaspeți de vară, 35 specii migratoare (în pasaj). Predomină păsările de baltă și speciile silvice.
 Lacul de acumulare Cuciurgan situat în partea de sud-est a Republicii Moldova, în limitele câmpiei Nistrului de Jos. Avifauna cuprinde 48 specii de păsări cuibăritoare și 76 specii migratoare (în pasaj). Predomină păsările complexului acvatic și palustru.
 Lacul Manta și Lacul Beleu situați în partea sudică a Republicii Moldova în limitele câmpiei Cahul, în partea stîngă a luncii a Prutului de Jos. Include Rezervația științifică a Prutului de Jos. Avifauna cuprinde 115 specii cuibăritoare, 53 de specii în pasaj, 7 specii oaspeți de vară, 1 specie oaspeți de iarnă. Predomină speciile acvatice.
 Lacul de acumulare Taraclia situat în partea de sud a Republicii Moldova în limitele Podișului moldovenesc de nord-est, în lunca râului Ialpug. Avifauna cuprinde 13 specii cuibăritoare, 18 specii oaspeți de vară, 28 specii migratoare (în pasaj). Predomină speciile acvatice.
 Golful Goieni (Goian) situat în partea centrală a Republicii Moldova pe malul stâng al Nistrului, în preajma satelor Iagorlîk și Goian, în bazinul râului Iagorlîk. Include Rezervația științifică Iagorlîc. Avifauna cuprinde 141 de specii. Predomină păsările acvatice.
 Situl Otaci-Holoșnița este inclus în teritoriul Zonei Ramsar „Unguri-Holoșnița” amplasat în partea de nord-est a Republicii Moldova. Avifauna cuprinde 205 de specii, dintre care 113 cuibăresc, iar 198 sunt migranți și vizitatori sezonieri.
 Situl Copanca-Talmaza este inclus în teritoriul Zonei Ramsar „Nistrul de Jos” situat în partea de sud-est a Republicii Moldovei. Avifauna cuprinde 228 de specii, dintre care cuibăresc 127 specii.

Categorii fenologice 
Fenologia este o ramură a biologiei care studiază influența factorilor mediului ambiant (meteorologici, climatici, ai anotimpurilor etc.) și a factorilor interni (genetici, metabolici, endocrini etc.) asupra dezvoltării plantelor, a vieții păsărilor etc. După modul cum se succed păsările pe teritoriul Republicii Moldova de-a lungul anotimpurilor, se disting patru categorii fenologice mari:
 sedentare, păsări care, indiferent de anotimp, rămân în locurile natale tot timpul anului, chiar și în perioada iernii (majoritatea din Picidae, Corvidae, Paridae, Fringillidae etc.).
 oaspeți de vară sau migratoare, care cuibăresc și se reproduc pe aceste meleaguri, sosind din sud primăvara, iar toamna, când începe sezonul rece, se îndreaptă din nou spre sud în cartierele de iernat (Luscinia, Sylvia, Upupa, Cuculus etc.).
 oaspeți de iarnă, care vizitează Moldova numai în sezonul rece al anului (toamna și iarna), pentru a-și petrece timpul nefavorabil, venind din nord, unde au cuibărit, și care la ivirea primăverii se reîntorc în ținuturile nordice (Cygnus cygnus, Buteo lagopus etc.);
 păsări de pasaj (sau de trecere, de tranzit) sunt acele specii care în migrațiile lor de toamnă (spre sud pentru a ierna) și de primăvară (spre nord pentru a cuibări) poposesc un timp mai scurt sau mai lung pe aceste meleaguri (Pluvialis squatarola, Philomachus pugnax etc.).

Păsările accidentale (păsări migratoarele sporadice neregulate) sunt speciile care apar pe teritoriul țării neregulat, accidental, solitari sau în grupuri mai mari, mai ales în timpul iernii (Acrocephalus agricola, Loxia curvirostra etc.).

O specie poate include mai multe categorii fenologice. Ca exemplu rața roșie (Aythya nyroca) este o pasăre de pasaj, oaspete de iarnă și oaspete de vară cuibăritore. Rața roșie este o pasăre migratoare, ea vine în Moldova primăvara din cartierele de iernat (Africa de Nord, valea Nilului, nordul Peninsulei Arabice și India), o parte din aceste păsări în migrația lor de primăvară rămân în Moldova și cuibăresc (oaspete de vară), altele își continue drumul spre nord în alte țări în care cuibăresc (Ucraina, Rusia etc.), poposind un timp mai scurt sau mai lung pe teritoriul Moldovei (pasăre în pasaj de primăvară). Toamna exemplarele care au cuibărit în Moldova migrează spre sud către cartierele de iernat. La acestea se adaugă exemplarele care au cuibărit la nord de Moldova, ele trec în pasaj prin Moldova (pasăre în pasaj de toamnă), iar unele exemplare iernează în Moldova pe apele neînghețate (oaspete de iarnă).

Lista păsărilor și populația estimată 
Următoarele etichete sunt utilizate pentru a indica starea de conservare a speciilor după criteriile IUCN:

Pentru speciile monotipice (care nu se divid în subspecii) s-a folosit semnul „-”, iar pentru subspeciile nemenționate în literatura de specialitate despre avifauna Republicii Moldova s-a utilizat semnul „?”, aceste subspecii fiind preluate din alte surse (Del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. and de Juana, E. (eds). Handbook of the Birds of the World (HBW) în 17 volume; Г. П. Дементьев, Птицы Советского Союза în 6 volume etc.). Pentru categoriile fenologice și populațiile estimate nedefinite clar în literatura de specialitate despre avifauna Republicii Moldova s-a utilizat semnul „?”.

Ordinul Anseriformes (Familia Anatidae - lebede, gâște, rațe, gârlițe, călifari, ferestrași, eideri)

Ordinul Galliformes (Familia Phasianidae - fazani, potârnichi, prepelițe, cocoși de mesteacăn)

Ordinul Otidiformes (Familia Otididae - dropii, spârcaci)

Ordinul Gruiformes

Familia Gruidae - cocori

Familia Rallidae - cristei, cârstei, găinușe de baltă, lișițe

Ordinul Columbiformes (Familia Columbidae - porumbei, turturele, guguștiuci)

Ordinul Charadriiformes

Familia Burhinidae - păsările ogorului

Familia Charadriidae - prundărași, ploieri, nagâți

Familia Glareolidae - ciovlici

Familia Stercorariidae - lupi de mare

Familia Scolopacidae - fluierari, pietruși, nisipari, fugaci, prundași, bătăuși, becaține, sitari, culici, notatițe 

{| class="wikitable"
! width="15%" style="background:#deb887;"|Denumirea științifică latină
! width="12%" style="background:#deb887"|Denumirea română
! width="16%" style="background:#deb887;"|Subspecii
! width="13%" style="background:#deb887;"|Categorie fenologică
! width="28%" style="background:#deb887;"|Populația estimată
! width="16%" style="background:#deb887;"|Statut IUCNImagine
|-
!colspan=7 style="background:#00E5EE;"|Ordinul: Charadriiformes
|-
!colspan=7 style="background:#BBFFFF;"|Familia: Scolopacidae
|-
|Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758, sin. Tringa hypoleucos Linnaeus, 1758
|Fluierar de munte
| -
|Oaspete de vară, cuibărește. În pasaj
|Efectivul numeric este în descreștere. Cuibăresc 30-50 de perechi în colonii.
|

|-
|Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
|Pietruș
|Arenaria interpres interpres (Linnaeus, 1758)
|În pasaj
|Specie rară. Pe 24 august 2013 Ion Grosu a observat 10 exemplare pe lacul Beleu, iar Jonathan Hecke a văzut 1 exemplar pe lacul Taraclia pe 16 septembrie 2017. În mai 2020 ornitologii de la SPPN au observat un exemplar lângă lacul Taraclia.<ref>[https://ebird.org/checklist/S68664321 Ruddy turnstone. Taraclia lake-Svetlîi village. eBird]</ref>
|

|-
|Calidris alba (Pallas, 1764)Sanderling (Calidris alba). HBW Alive.
|Nisipar
|Calidris alba alba (Pallas, 1764)
|În pasaj.
|Specie rară în Republica Moldova, întâlnită periodic în timpul migrațiilor de toamnă și de primăvară. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Congaz 5 exemplare pe 2 octombrie 2016., a fost văzută și la EuroBirdwatch 2017 (31 septembrie – 1 octombrie).
|

|-
|Calidris alpina (Linnaeus, 1758)Dunlin (Calidris alpina). HBW Alive.
|Fugaci de țărm
|Calidris alpina alpina (Linnaeus, 1758)
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie comună în pasaj. În perioada 10 mai - 13 mai 1963, au fost văzute patru cârduri în luncile Prutului, fiecare cu 15-40 de exemplare. Ornitologii de la SPPN au observat pe 16 septrmbrie 2017 pe lacul Manta 6 exemplare  și 5 exemplare pe lacul Congaz.
|

|-
|Calidris canutus (Linnaeus, 1758)Red Knot (Calidris canutus). HBW Alive.
|Fugaci mare
|Calidris canutus canutus (Linnaeus, 1758)
|În pasaj. Prezență incertă
|
|

|-
|Calidris falcinellus (Pontoppidan, 1763), sin. Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)Broad-billed Sandpiper (Calidris falcinellus). HBW Alive.
|Prundaș de nămol
|Calidris falcinellus falcinellus (Pontoppidan, 1763)
|În pasaj
|În Republica Moldova este o specie rară de pasaj. Cojan și Munteanu (2009) au găsit-o în bălțile din bazinul Prutului inferior. Florian Klingel și Jonathan Hecke au observat pe lacul Taraclia 4 exemplare pe 19 august 2018. 
|

|-
|Calidris ferruginea (Pontoppidan 1763)Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea). HBW Alive.
|Fugaci roșcat
| -
|În pasaj de primăvară
|Specie rară. Grupuri mici (câte 10-20 indivizi fiecare) au fost notate de mai multe ori pe malurile lacului de acumulare Dubăsari lângă satul Doibani la începutul lui mai 1962 și la sfârșitul lui august 1965. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Sărata Nouă 21 exemplare pe 29 septembrie 2016.
|

|-
|Calidris minuta (Leisler, 1812)Little Stint (Calidris minuta) HBW Alive.
|Fugaci mic
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie rară. În Moldova, această specie este observată în număr mic primăvara și toamna, în principal pe malurilor lacului de acumulare Dubăsari, lacului Cuciurgan și mai rar în lacurile din lunca Prutului inferior. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Manta 10 exemplare pe 16 septembrie 2017.
|

|-
|Calidris pugnax (Linnaeus, 1758), sin. Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)Ruff (Calidris pugnax). HBW Alive.
|Bătăuș
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Efectiv redus. Este întâlnită în cârduri în timpul pasajului în lacuri și bălți. Numărul obișnuit de păsări din cârdurile migratoare este de 30-50 indivizi, însă se observă uneori cârduri mai mari, de 100 sau mai multe păsări. Ornitologii de la SPPN au observat cel puțin 150 de exemplare pe lacul Congaz lângă Beșalma pe 30 aprilie 2017 și 68 de exemplare pe iazul din Glodeni pe 28 iulie 2017.
|

|-
|Calidris temminckii (Leisler, 1812)Temminck’s Stint (Calidris temminckii). HBW Alive.
|Fugaci pitic
| -
|În pasaj
|Specie rară. Cojan și Munteanu (2009) au găsit-o în bălțile din bazinul Prutului inferior. Vitalie Ajder a observat pe lacul Congaz un exemplar pe 18 septembrie 2016.
|

|-
|Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)Common Snipe (Gallinago gallinago). HBW Alive.
|Becațină comună
|Gallinago gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Se întâlnește rar în timpul migrațiilor, în stoluri. Un grup uriaș de cel puțin 1000-1200 indivizi a fost observat pe 7 septembrie 1962 în pajiștile mlăștinoase de lângă un lac mic în apropiere de Leușeni (raionul Hîncești). Ornitologii de la SPPN au observat 200 de exemplare pe lacul Beleu pe 17 septembrie 2017 și 120 de exemplare pe lacul Congaz pe 16 septembrie 2017.
|

|-
|Gallinago media (Latham, 1787)Great Snipe (Gallinago media). HBW Alive.
|Becațină mare
| -
|În pasaj
|Specie foarte rară. A fost găsită în Moldova de 2 ori - pe 12 octombrie 1959, în luncile lacului Cuciurgan și pe 22 octombrie 1965 în plaurul Prutului inferior, pe malul lacului Fontan.
|

|-
|Limosa lapponica (Linnaeus, 1758)Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica). HBW Alive.
|Sitar de mal nordic
|Limosa lapponica lapponica (Linnaeus, 1758)
|În pasaj.
|A fost găsită în Moldova de Jonathan Hecke și Florian Klingel care au văzut în zbor un exemplar pe 17 septembrie 2017 în zona lacului Beleu.
|

|-
|Limosa limosa (Linnaeus, 1758)Black-tailed Godwit (Limosa limosa). HBW Alive.
|Sitar de mal
|Limosa limosa limosa (Linnaeus, 1758)
|În pasaj de primăvară și de toamnă. Oaspete de vară, cuibărește
|Se întâlnește în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă în zonele inundabile ale râurilor mici Răut, Bîc, Ialpug, Cogâlnic etc. Cuibărește rar în luncile Prutului inferior. Ornitologii de la SPPN au observat 100 de exemplare pe lacul Beleu pe 17 septembrie 2017 și 20 de exemplare pe lacul Comrat pe 24 iunie 2017. 
|

|-
|Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764), sin. Lymnocryptes minima (Brünnich, 1764)Jack Snipe (Lymnocryptes minimus). HBW Alive.
|Becațină mică
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie rară. Se întâlnește în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă, uneori în cârduri mari (până la 50 de indivizi fiecare) în luncile inundabile. Foarte rar iernează în lacul Cuciurgan.
|

|-
|Numenius arquata (Linnaeus, 1758)Eurasian Curlew (Numenius arquata). HBW Alive.
|Culic mare
|Numenius arquata arquata (Linnaeus, 1758)
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie rară. Se întâlnește în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă în bălțile și lacurile din cursurile inferioare ale Nistrului și Prutului. Ornitologii de la SPPN au observat 244 de exemplare pe mlaștinile râului Ialpug pe 24 iunie 2017 și 7 exemplare pe lacul Taraclia pe 16 septembrie 2017. 
|

|-
|Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)Whimbrel (Numenius phaeopus). HBW Alive.
|Culic mic
|Numenius phaeopus phaeopus (Linnaeus, 1758)
|În pasaj
|Specie foarte rară. În Moldova a fost văzut de Averin o singură dată un exemplar pe 6 aprilie 1960 lângă malul lacului Bucovăț. De atunci nu a mai fost întâlnit.
|

|-
|Numenius tenuirostris Vieillot, 1817
|Culic cu cioc subțire
| -
|Accidentală. Prezență incertă
|
|

|-
|Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)Red Phalarope (Phalaropus fulicarius). HBW Alive.
|Notatiță cu cioc lat
| -
|Prezență incertă
|
|

|-
|Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus). HBW Alive.
|Notatiță, Notatiță cu cioc subțire.
| -
|În pasajAndrei Munteanu, Nicolai Zubcov, Vladimir Țurcanu. Fauna de vertebrate terestre din zona umedă RAMSAR a Prutului Inferior. Mediul Ambiant, 5 (29) octombrie, 2006: 42-47
|Specie foarte rară, descoperită în Moldova în aprilie 1982 de A.A. Cunicenco, care a observat un cârd de 15 notatițe pe heleșteiele crescătoriei de pești din apropierea satului Crihana Veche din raionul Cahul. Vitalie Ajder a observat un exemplar pe lacul Congaz în septembrie 2016.
|

|-
|Scolopax rusticola Linnaeus, 1758Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola). HBW Alive.
|Sitar de pădure
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă. Oaspete de vară, cuibărește rar
|Specie obișnuită în perioada de migrație. Se întâlnește în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă în pădurile din luncile Nistrului și Prutului, în Codri, în grădini abandonate. Cuibărește și iernează rar.
|

|-
|Tringa erythropus (Pallas, 1764)Spotted Redshank (Tringa erythropus). HBW Alive.
|Fluierar negru
| -
|În pasaj
|Specie foarte rară. Averin și Ganea nu au găsit-o în Moldova. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Manta 80 de exemplare pe 16 septembrie 2017 și 47 de exemplare pe lacul Sărata Nouă la 29 septembrie 2016.
|

|-
|Tringa glareola Linnaeus, 1758Wood Sandpiper (Tringa glareola). HBW Alive.
|Fluierar de mlaștină
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie comună în pasaj. Se întâlnește în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă în bălțile și lacurile din cursurile Nistrului și Prutului și altor râuri, pe malurile lacurilor. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Beleu 30 de exemplare pe 17 septembrie 2017, 45 de exemplare pe lacul Sărata Nouă pe 11 septembrie 2017 și 52 de exemplare pe iazul din Glodeni 28 iulie 2017
|

|-
|Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)Common Greenshank (Tringa nebularia). HBW Alive.
|Fluierar cu picioare verzi
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie comună în pasaj, întâlnită în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă pe lacuri, mlaștini și pajiști umede. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Taraclia 20 de exemplare pe 16 septembrie 2017 și 17 exemplare pe lacul Sărata Nouă pe 23 septembrie 2017.
|

|-
|Tringa ochropus Linnaeus, 1758Green Sandpiper (Tringa ochropus). HBW Alive.
|Fluierar de zăvoi
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie comună în pasaj, întâlnită în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă în habitatele umede: pe lângă lacuri și ape curgătoare, este găsită și vara. Iernează 3-10 exemplare. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Manta 10 exemplare pe 16 septembrie 2017, 8 exemplare la Beleavinți (raionul Briceni) pe 29 martie 2017 și 12 exemplare pe 28 iulie 2017 pe iazul de la Glodeni
|

|-
|Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis). HBW Alive.
|Fluierar de lac
| -
|În pasaj de primăvară și de toamnă
|Specie rară, întâlnită în timpul migrațiilor de primăvară și de toamnă. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Sărata Nouă 43 exemplare pe 29 septembrie 2016, 3 exemplare pe lacul Manta la 26 aprilie 2016 și 8 exemplare pe lacul Comrat la 24 iunie 2017
|

|-
|Tringa totanus (Linnaeus, 1758)Common Redshank (Tringa totanus). HBW Alive.
|Fluierar cu picioare roșii
|Tringa totanus totanus (Linnaeus, 1758)
|În pasaj de primăvară și de toamnă. Oaspete de vară, cuibărește
|Frecventă în pasaj de primăvară și de toamnă. Cuibărește rar în pajiști umede, mlaștini, lacuri.. Cuibăresc 80-150 de perechi. Efectivul oscilează. Ornitologii de la SPPN au observat pe lacul Beleu 1 exemplar pe 17 septembrie 2017, 4 exemplare pe lacul de la Pistruieni (raionul Telenești) pe 30 aprilie 2017 și 40 de exemplare pe iazul din Glodeni pe 28 iulie 2017.
|

|-
|Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775)Terek Sandpiper (Xenus cinereus). HBW Alive.
|Fluierar sur
| -
|În pasaj
|Specie foarte rară, descoperită în Moldova în august 1981 pe râul Turunciuc (braț al fluviului Nistru) unde au fost observate 11 exemplare.
|

|}

 Familia Haematopodidae - scoicari 

 Familia Recurvirostridae - picioroange, ciocîntorși 

 Familia Laridae - pescăruși, chirghițe, pescărițe, chire 

 Ordinul Pteroclidiformes (Familia Pteroclididae - găinușe de stepă) 

 Ordinul Gaviiformes (Familia Gaviidae - cufundari) 

 Ordinul Procellariiformes (Familia Procellariidae - ielcovani, furtunari) 

 Ordinul Ciconiiformes (Familia Ciconiidae - berze sau cocostârci) 

 Ordinul Pelecaniformes 
 Familia Pelecanidae - pelicani 

 Familia Ardeidae - stârci, egrete, buhai de baltă 

 Familia Threskiornithidae - țigănuși, lopătari 

 Ordinul Suliformes (Familia Phalacrocoracidae - cormorani) 

 Ordinul Phoenicopteriformes (Familia Phoenicopteridae - flamingi) 

 Ordinul Podicipediformes (Familia Podicipedidae - corcodei) 

 Ordinul Falconiformes (Familia Falconidae - șoimi, vânturei) 

 Ordinul Accipitriformes 
 Familia Pandionidae - uligani 

 Familia Accipitridae - codalbi, vulturi, hoitari, acvile, șerpari, găi, ereți, șorecari, viespari, ulii 

 Ordinul Strigiformes 
 Familia Strigidae - ciufi, cucuvele, buhe, bufnițe, ciuși, huhurezi 

 Familia Tytonidae - strigi 

 Ordinul Cuculiformes (Familia Cuculidae - cuci) 

 Ordinul Caprimulgiformes (Familia Caprimulgidae - caprimulgi) 

 Ordinul Coraciiformes 
 Familia Alcedinidae - pescărași 

 Familia Meropidae - prigori 

 Familia Coraciidae - dumbrăvence 

 Ordinul Bucerotiformes (Familia Upupidae - pupeze) 

 Ordinul Piciformes (Familia Picidae - ciocănitori, ghionoaie, capîntorturi) 

 Ordinul Apodiformes (Familia Apodidae - drepnele) 

 Ordinul Psittaciformes (Familia  Psittaculidae - papagali) 

 Ordinul Passeriformes 
 Familia Alaudidae - ciocârlii, ciocârlani 

 Familia Hirundinidae - rândunici, lăstuni 

 Familia Motacillidae - codobaturi, fâse 

 Familia Laniidae - sfrâncioci 

 Familia Bombycillidae - mătăsari 

 Familia Cinclidae - pescărei 

 Familia Troglodytidae - ochiuboului 

 Familia Turdidae - cocoșari, sturzi, mierle 

 Familia Muscicapidae - măcălendri, privighetoare, guși vinete, mierle, codroși, pietrari, mărăcinari, muscari 

 Familia Phylloscopidae - pitulici 

 Familia Cisticolidae - stufârice pătate 

 Familia Cettiidae - stufărice 

 Familia Locustellidae - grelușei 

 Familia Acrocephalidae - lăcari, privighetoare de baltă, frunzărițe 

 Familia Sylviidae - silvii 

 Familia Regulidae - aușei 

 Familia Paridae - pițigoi 

 Familia Panuridae - pițigoi de stuf 

 Familia Aegithalidae - pițigoi codați 

 Familia Remizidae - boicuși 

 Familia Sittidae - țicleni 

 Familia Tichodromidae - fluturași de stâncă 

 Familia Certhiidae - cojoaice 

 Familia Prunellidae - brumărițe 

 Familia Emberizidae - presuri 

 Familia Calcariidae - păsările omătului, presuri de tundră 

 Familia Fringillidae - cinteze, mugurari, florinți, sticleți, cânepari, inărițe, scatii, cănărași, botgroși, forfecuțe 

 Familia Passeridae - vrăbii 

 Familia Sturnidae - grauri, lăcustari 

 Familia Oriolidae - granguri 

 Familia Corvidae - gaițe, coțofene, stăncuțe, ciori, corbi, alunari 

 Specii noi descoperite după 1971 
Sunt prezentate speciile noi descoperite în Republica Moldova după publicarea monografiei lui Averin și Ganea în 2 volume Птицы Молдавии. 1970-1971.

 Alunar (Nucifraga caryocatactes)
 Chiră de mare (Thalasseus sandvicensis)
 Chiră mică (Sterna albifrons)
 Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius)
 Codobatură cu cap galben (Motacilla citreola)
 Codobatură de munte (Motacilla cinerea)
 Cojoaică cu degete scurte (Certhia brachydactyla) ■
 Corcodel de iarnă (Podiceps auritus)
 Drepnea mare (Apus melba)
 Fâsă de munte (Anthus spinoletta)
 Fluierar sur (Xenus cinereus)
 Frunzăriță cenușie (Iduna pallida)
 Fugaci pitic (Calidris temminckii)
 Gâscă de semănătură (Anser fabalis)
 Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum)
 Lebădă mică (Cygnus columbianus)
 Lup de mare mic (Stercorarius parasiticus)
 Nisipar (Calidris alba)
 Notatiță (Phalaropus lobatus)
 Șorecar mare (Buteo rufinus)
 Pelican creț (Pelecanus crispus)
 Pescărel negru (Cinclus cinclus)
 Pescăriță râzătoare (Gelochelidon nilotica)
 Pescăruș asiatic (Larus ichthyaetus)
 Pescăruș cu cap negru (Larus melanocephalus)
 Pescăruș cu picioare galbene (Larus michahellis)
 Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla)
 Pescăruș negricios (Larus fuscus)
 Pescăruș pontic (Larus cachinnans)
 Pescăruș rozalb (Chroicocephalus genei)
 Pietrar negru (Oenanthe pleschanka)
 Pietrar răsăritean (Oenanthe isabellina) 
 Pietruș (Arenaria interpres)
 Pițigoi de livadă (Poecile lugubris)
 Pițigoi de munte (Poecile montanus)
 Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides) ■
 Presură bărboasă (Emberiza cirlus)
 Presură cu cap negru (Emberiza melanocephala)
 Privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon)
 Privighetoare roșcată (Luscinia megarhynchos);■
 Prundaș de nămol (Calidris falcinellus)
 Rață mandarin (Aix galericulata)
 Rândunică roșcată (Cecropis daurica)
 Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris)
 Silvie mediteraneană (Sylvia melanocephala) ■
 Sitar de mal nordic (Limosa lapponica)
 Stârc de cireadă (Bubulcus ibis)
 Vrabie negricioasă (Passer hispaniolensis)

■ - Menționate numai în liste de păsări, fără date mai precise.

 Lista păsărilor după denumirea română 
Lista conține numai speciile cu prezență certă.

 Acvilă de câmp (Aquila heliaca)
 Acvilă de munte (Aquila chrysaetos)
 Acvilă de stepă (Aquila nipalensis)
 Acvilă țipătoare mare (Clanga clanga)
 Acvilă țipătoare mică (Clanga pomarina)
 Acvilă pitică (Hieraaetus pennatus)
 Alunar (Nucifraga caryocatactes)
 Aușel cu cap galben (Regulus regulus)
 Aușel sprâncenat (Regulus ignicapilla )
 Bătăuș (Philomachus pugnax)
 Becațină comună (Gallinago gallinago)
 Becațină mare (Gallinago media)
 Becațină mică (Lymnocryptes minimus)
 Boicuș (Remiz pendulinus)
 Botgros (Coccothraustes coccothraustes)
 Brumăriță de pădure (Prunella modularis)
 Buhai de baltă (Botaurus stellaris)
 Buhă mare (Bubo bubo)
 Capîntortură (Jynx torquilla)
 Caprimulg (Caprimulgus europaeus)
 Călifar alb (Tadorna tadorna)
 Călifar roșu (Tadorna ferruginea)
 Cănăraș (Serinus serinus)
 Cânepar (Carduelis cannabina)
 Cârstel de baltă (Rallus aquaticus)
 Chiră de baltă (Sterna hirundo)
 Chiră de mare (Thalasseus sandvicensis)
 Chiră mică (Sterna albifrons)
 Chirighiță cu obraz alb (Chlidonias hybrida)
 Chirighiță cu aripi albe (Chlidonias leucopterus)
 Chirighiță neagră (Chlidonias niger)
 Cinteză (Fringilla coelebs)
 Cinteză de iarnă (Fringilla montifringilla)
 Cioară de semănătură (Corvus frugilegus)
 Cioară grivă (Corvus cornix)
 Ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos)
 Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus)
 Ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius)
 Ciocănitoare neagră (Dryocopus martius)
 Ciocănitoare pestriță mare (Dendrocopos major)
 Ciocănitoare pestriță mică (Dendrocopos minor)
 Ciocârlan (Galerida cristata)
 Ciocârlie cu aripi albe (Alauda leucoptera)
 Ciocârlie de Bărăgan (Melanocorypha calandra)
 Ciocârlie de câmp (Alauda arvensis)
 Ciocârlie de pădure (Lullula arborea)
 Ciocârlie de stol (Calandrella brachydactyla)
 Ciocârlie neagră (Melanocorypha yeltoniensis)
 Ciocârlie urecheată (Eremophila alpestris)
 Ciocîntors (Recurvirostra avosetta)
 Ciovlică negrie (Glareola nordmanni)
 Ciovlică ruginie (Glareola pratincola)
 Ciuf de câmp (Asio flammeus)
 Ciuf de pădure (Asio otus)
 Ciuș (Otus scops)
 Cocor (Grus grus)
 Cocor mic (Grus virgo)
 Cocostârc alb (Ciconia ciconia)
 Cocostârc negru (Ciconia nigra)
 Cocoșar (Turdus pilaris)
 Cocoșul de mesteacăn (Lyrurus tetrix)
 Codalb (Haliaeetus albicilla)
 Codobatură albă (Motacilla alba)
 Codobatură cu cap galben (Motacilla citreola)
 Codobatură de munte (Motacilla cinerea)
 Codobatură galbenă (Motacilla flava)
 Codroș de munte (Phoenicurus ochruros)
 Codroș de pădure (Phoenicurus phoenicurus)
 Cojoaică cu degete scurte (Certhia brachydactyla)
 Cojoaică de pădure (Certhia familiaris)
 Corb (Corvus corax)
 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis)
 Corcodel cu gât roșu (Podiceps grisegena)
 Corcodel de iarnă (Podiceps auritus)
 Corcodel mare (Podiceps cristatus)
 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis)
 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo)
 Cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus)
 Coțofană (Pica pica)
 Cresteț cenușiu (Porzana parva)
 Cresteț mic (Porzana pusilla)
 Cresteț pestriț (Porzana porzana)
 Cristel de câmp (Crex crex)
 Cuc (Cuculus canorus)
 Cuc pestriț (Clamator glandarius)
 Cucuvea (Athene noctua)
 Cufundar mic (Gavia stellata)
 Cufundar polar (Gavia arctica)
 Culic mare (Numenius arquata)
 Culic mic (Numenius phaeopus)
 Drepnea neagră (Apus apus)
 Dropie (Otis tarda)
 Dumbrăveancă (Coracias garrulus)
 Egretă mare (Ardea alba)
 Egretă mică (Egretta garzetta)
 Erete alb (Circus macrourus)
 Erete de stuf (Circus aeruginosus)
 Erete sur (Circus pygargus)
 Erete vânăt (Circus cyaneus)
 Fazan (Phasianus colchicus)
 Fâsă de câmp (Anthus campestris)
 Fâsă de luncă (Anthus pratensis)
 Fâsă de munte (Anthus spinoletta)
 Fâsă de pădure (Anthus trivialis)
 Fâsă roșiatică (Anthus cervinus)
 Ferestraș mare (Mergus merganser)
 Ferestraș mic (Mergellus albellus)
 Ferestraș moțat (Mergus serrator)
 Flamingo roz (Phoenicopterus roseus)
 Florinte (Chloris chloris)
 Fluierar cu picioare roșii (Tringa totanus)
 Fluierar cu picioare verzi (Tringa nebularia)
 Fluierar de lac (Tringa stagnatilis)
 Fluierar de mlaștină (Tringa glareola)
 Fluierar de munte (Actitis hypoleucos)
 Fluierar de zăvoi (Tringa ochropus)
 Fluierar negru (Tringa erythropus)
 Fluierar sur (Xenus cinereus)
 Forfecuță (Loxia curvirostra )
 Frunzăriță cenușie (Iduna pallida)
 Frunzăriță galbenă (Hippolais icterina)
 Fugaci de țărm (Calidris alpina)
 Fugaci mic (Calidris minuta)
 Fugaci pitic (Calidris temminckii)
 Fugaci roșcat (Calidris ferruginea)
 Gaiță (Garrulus glandarius)
 Gaie neagră (Milvus migrans)
 Gaie roșie (Milvus milvus)
 Găinușă de baltă (Gallinula chloropus)
 Gârliță mare (Anser albifrons)
 Gârliță mică (Anser erythropus)
 Gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis)
 Gâscă de semănătură (Anser fabalis)
 Gâscă de vară (Anser anser)
 Ghionoaie sură (Picus canus)
 Ghionoaie verde (Picus viridis)
 Grangur (Oriolus oriolus)
 Graur (Sturnus vulgaris)
 Grelușel de stuf (Locustella luscinioides)
 Grelușel de zăvoi (Locustella fluviatilis)
 Grelușel pătat (Locustella naevia)
 Guguștiuc (Streptopelia decaocto)
 Gușă-vânătă (Luscinia svecica)
 Hoitar (Neophron percnopterus)
 Huhurez mare (Strix uralensis)
 Huhurez mic (Strix aluco)
 Inăriță (Carduelis flammea)
 Lăcar cafeniu (Acrocephalus agricola)
 Lăcar de mlaștină (Acrocephalus palustris)
 Lăcar de pipirig (Acrocephalus paludicola)
 Lăcar de stuf (Acrocephalus scirpaceus)
 Lăcar mare (Acrocephalus arundinaceus)
 Lăcar mic (Acrocephalus schoenobaenus)
 Lăcar nordic (Acrocephalus dumetorum)
 Lăcustar (Pastor roseus)
 Lăstun de casă (Delichon urbicum)
 Lăstun de mal (Riparia riparia)
 Lebădă de iarnă (Cygnus cygnus)
 Lebădă de vară (Cygnus olor)
 Lebădă mică (Cygnus columbianus)
 Lișiță (Fulica atra)
 Lopătar (Platalea leucorodia)
 Lup de mare mic (Stercorarius parasiticus)
 Măcăleandru (Erithacus rubecula)
 Mărăcinar mare (Saxicola rubetra)
 Mărăcinar negru (Saxicola rubicola)
 Mătăsar (Bombycilla garrulus)
 Mierlă (Turdus merula)
 Mierlă de piatră (Monticola saxatilis)
 Mugurar (Pyrrhula pyrrhula)
 Mugurar roșu (Carpodacus erythrinus)
 Muscar gulerat (Ficedula albicollis)
 Muscar mic (Ficedula parva)
 Muscar negru (Ficedula hypoleuca)
 Muscar sur (Muscicapa striata)
 Nagâț (Vanellus vanellus)
 Nisipar (Calidris alba)
 Notatiță (Phalaropus lobatus)
 Ochiuboului (Troglodytes troglodytes)
 Pasărea-omătului (Plectrophenax nivalis)
 Pelican comun (Pelecanus onocrotalus)
 Pelican creț (Pelecanus crispus)
 Pescăraș albastru (Alcedo atthis)
 Pescărel negru (Cinclus cinclus)
 Pescăriță mare (Hydroprogne caspia)
 Pescăriță râzătoare (Gelochelidon nilotica)
 Pescăruș argintiu (Larus argentatus)
 Pescăruș asiatic (Larus ichthyaetus)
 Pescăruș cu aripi albe (Larus glaucoides)
 Pescăruș cu cap negru (Larus melanocephalus)
 Pescăruș cu picioare galbene (Larus michahellis)
 Pescăruș cu trei degete (Rissa tridactyla)
 Pescăruș de ghețuri (Larus hyperboreus)
 Pescăruș mic (Hydrocoloeus minutus)
 Pescăruș negricios (Larus fuscus)
 Pescăruș negru (Larus marinus)
 Pescăruș pontic (Larus cachinnans)
 Pescăruș râzător (Chroicocephalus ridibundus)
 Pescăruș sur (Larus canus)
 Piciorong (Himantopus himantopus)
 Pietrar negru (Oenanthe pleschanka)
 Pietrar răsăritean (Oenanthe isabellina)
 Pietrar sur (Oenanthe oenanthe)
 Pietruș (Arenaria interpres)
 Pitulice fluierătoare (Phylloscopus trochilus)
 Pitulice mică (Phylloscopus collybita)
 Pitulice sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix)
 Pitulice verzuie (Phylloscopus trochiloides)
 Pițigoi albastru (Cyanistes caeruleus)
 Pițigoi codat (Aegithalos caudatus)
 Pițigoi de brădet (Periparus ater)
 Pițigoi de munte (Poecile montanus)
 Pițigoi de stuf (Panurus biarmicus)
 Pițigoi mare (Parus major)
 Pițigoi moțat (Parus cristatus )
 Pițigoi sur (Poecile palustris)
 Ploier argintiu (Pluvialis squatarola)
 Ploier auriu (Pluvialis apricaria)
 Porumbel de scorbură (Columba oenas)
 Porumbel de stâncă (Columba livia)
 Porumbel gulerat (Columba palumbus)
 Potârniche (Perdix perdix )
 Prepeliță (Coturnix coturnix )
 Presură bărboasă (Emberiza cirlus)
 Presură cu cap negru (Emberiza melanocephala)
 Presură cu piept galben (Emberiza aureola)
 Presură de grădină (Emberiza hortulana)
 Presură de stuf (Emberiza schoeniclus)
 Presură de tundră (Calcarius lapponicus )
 Presură galbenă (Emberiza citrinella)
 Presură mică (Emberiza pusilla)
 Presură sură (Emberiza calandra)
 Prigorie (Merops apiaster)
 Privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon)
 Privighetoare de zăvoi (Luscinia luscinia)
 Privighetoare roșcată (Luscinia megarhynchos)
 Prundaș de nămol (Limicola falcinellus)
 Prundăraș de munte (Charadrius morinellus)
 Prundăraș de sărătură (Charadrius alexandrinus)
 Prundăraș gulerat mare (Charadrius hiaticula)
 Prundăraș gulerat mic (Charadrius dubius)
 Pupăză (Upupa epops)
 Rață catifelată (Melanitta fusca)
 Rață cârâitoare (Anas querquedula)
 Rață cu cap alb (Oxyura leucocephala)
 Rață cu cap castaniu (Aythya ferina)
 Rață cu cap negru (Aythya marila)
 Rață cu ciuf (Netta rufina)
 Rață de ghețuri (Clangula hyemalis)
 Rață fluierătoare (Anas penelope)
 Rață lingurar (Anas clypeata)
 Rață mandarin (Aix galericulata)
 Rață mare (Anas platyrhynchos)
 Rață mică (Anas crecca)
 Rață moțată (Aythya fuligula)
 Rață pestriță (Anas strepera)
 Rață roșie (Aythya nyroca)
 Rață sulițar (Anas acuta)
 Rață sunătoare (Bucephala clangula)
 Rândunică (Hirundo rustica)
 Rândunică roșcată (Cecropis daurica)
 Scatiu (Carduelis spinus)
 Scoicar (Haematopus ostralegus)
 Sfrâncioc cu cap roșu (Lanius senator)
 Sfrâncioc cu fruntea neagră (Lanius minor)
 Sfrâncioc mare (Lanius excubitor)
 Sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio)
 Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla)
 Silvie de câmp (Sylvia communis)
 Silvie de zăvoi (Sylvia borin)
 Silvie estică de grădină (Sylvia crassirostris)
 Silvie mediteraneană (Sylvia melanocephala)
 Silvie mică (Sylvia curruca)
 Silvie porumbacă (Sylvia nisoria)
 Sitar de mal (Limosa limosa)
 Sitar de mal nordic (Limosa lapponica)
 Sitar de pădure (Scolopax rusticola)
 Spârcaci (Tetrax tetrax)
 Stăncuță (Corvus monedula)
 Stârc cenușiu (Ardea cinerea)
 Stârc de cireadă (Bubulcus ibis)
 Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax)
 Stârc galben (Ardeola ralloides)
 Stârc pitic (Ixobrychus minutus)
 Stârc roșu (Ardea purpurea)
 Sticlete (Carduelis carduelis)
 Strigă (Tyto alba)
 Sturz cântător (Turdus philomelos)
 Sturz de vâsc (Turdus viscivorus)
 Sturzul viilor (Turdus iliacus)
 Șerpar (Circaetus gallicus)
 Șoim călător (Falco peregrinus)
 Șoim de iarnă (Falco columbarius)
 Șoim dunărean (Falco cherrug)
 Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo)
 Șorecar comun (Buteo buteo)
 Șorecar încălțat (Buteo lagopus)
 Șorecar mare (Buteo rufinus)
 Turturică (Streptopelia turtur)
 Țiclean (Sitta europaea)
 Țigănuș (Plegadis falcinellus)
 Uligan pescar (Pandion haliaetus)
 Uliu cu picioare scurte (Accipiter brevipes)
 Uliu păsărar (Accipiter nisus)
 Uliu porumbar (Accipiter gentilis)
 Vânturel de seară (Falco vespertinus)
 Vânturel mic (Falco naumanni)
 Vânturel roșu (Falco tinnunculus)
 Viespar (Pernis apivorus)
 Vrabie de casă (Passer domesticus)
 Vrabie de câmp (Passer montanus)
 Vrabie negricioasă (Passer hispaniolensis)
 Vultur pleșuv negru (Aegypius monachus)
 Vultur pleșuv sur (Gyps fulvus'')

Referințe

Bibliografie

Cărți

Articole 
 
 
 
 
 
  Materialele Conferinței Internaționale. Chișinău, 7-9 octombrie 1999.
  Materialele Conferinței Internaționale Chișinău, 20-21 septembrie 2013.
 
 
 
  Sustainable use and protection of animal world diversity. International Symposium anniversary of Professor dedicated to 75th Andrei Munteanu.
 
 
  Problemele conservării biodiversității cursului medial și inferior al fluviului Nistru. Tezele Conferinței Internaționale Chișinău, 6-7 noiembrie 1998
 
 
  Conferința „Rețele ecologice – experiență și abordări” Chișinău, 13-14 octombrie 2011. Materialele conferinței.

Legături externe 
 
 Societatea Pentru Protecția Păsărilor și a Naturii. Facebook
 eBird. Checklists, Moldova
 Ion Grosu. Păsări din Moldova.
 Moldova. Species list. Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona.
 Păsările din Republica Moldova

Moldova
Liste legate de Republica Moldova
Listă
Pagini peste 100K